El término Surge puede referirse a:
 Surge (cómic), un personaje de ficción de Marvel Comics.
 Surge (bebida), bebida cítrica lanzada en los años 90 por Coca-Cola Company.
 Surge (radio), una radio estudiantil británica fundada en 1976, perteneciente a la Universidad de Southampton.
 Lt. Surge, personaje del videojuego Pokémon, que aparece en el gimnasio de Ciudad Vermillon.
 The Surge, un videojuego de rol de acción desarrollado por Deck13 Interactive y publicado por Focus Home Interactive en 2017.
 Matt Hardy, el luchador profesional de la WWE, que se cambió el nombre a "Surge".